hrabstwo Orleans (ang. Orleans County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Orleans (ang. Orleans County) w USA, w stanie Vermont
 hrabstwo Orleans (ang. Orleans County) w USA, w stanie Luizjana, obecnie nie istnieje